Але́ссио Романьо́ли (; 12 января 1995, Анцио, Италия) — итальянский футболист, центральный защитник клуба «Лацио» и национальной сборной Италии.

Карьера 
Алессио — воспитанник футбольного клуба «Рома». В 2012 году новый главный тренер клуба Зденек Земан включил семнадцатилетнего Романьоли в заявку первой команды, но при этом молодой игрок регулярно выступал и за клубный дубль. В составе «Ромы» Алессио дебютировал 11 декабря 2012 года, отыграв весь матч с «Аталантой». 22 декабря он дебютировал в чемпионате Италии, выйдя на поле во встрече против «Милана». Первый гол за «Рому» Романьоли забил 3 марта 2013 года в матче против «Дженоа». 31 мая 2014 года он продлил контракт с «Ромой» до 2018 года.

1 сентября 2014 года Романьоли перешёл на правах аренды в «Сампдорию». Первый гол за «Сампдорию» он забил 24 сентября 2014 года в матче против «Кьево».

11 августа 2015 года Романьоли перешёл в «Милан» за 25 миллионов евро. 5 июня 2018 года Алессио продлил контракт с «Миланом» ещё на 4 сезона.

23 декабря 2016 года выиграл Суперкубок Италии. 

В августе 2018 года Романьоли стал капитаном «Милана».

В сезоне 2021/22 стал чемпионом Италии.

Карьера в сборной 
Романьоли выступал за юношеские сборные Италии до 16, 17 и 19 лет в 2011—2014 годах. 5 марта 2014 года в матче с командой Северной Ирландии он дебютировал в составе молодёжной сборной Италии.

Достижения 
«Милан»
 Чемпион Италии: 2021/22
 Обладатель Суперкубка Италии: 2016

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на goal.com

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Лацио»